Regno Unito
 Wheatfield – parrocchia civile dell'Oxfordshire
 Stati Uniti d'America
 Wheatfield – città della Contea di Jasper, Indiana
 Wheatfield – township della Contea di Ingham, Michigan
 Wheatfield – città della Contea di Niagara, New York
 Wheatfield – township della Contea di Perry, Pennsylvania